Rywalizacja mężczyzn w gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Sierra Nevada. Kwalifikacje rozegrano 16 marca 2017 roku o 10:35, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 13:16. Złoty medal wywalczył reprezentant Austriak Andreas Prommegger, który w dużym finale pokonał swego rodaka Benjamina Karla. W małym finale triumfował Nevin Galmarini ze Szwajcarii, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017